

Яблучне — село, Курганська область, Варгашинський район

Села:
 Яблучне — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Яблучне — село, Полтавська область, Полтавський район
 Яблучне — село, Сумська область, Охтирський район
 Яблучне — село, Харківська область, Богодухівський район
 Яблучне — село, Харківська область, Лозівський район

Залізниця:
 Яблучне — пасажирський залізничний зупинний пункт Південної залізниці